Slovo Drummond má více významů:
 Drummond (hrad) – skotský hrad
 Drummond (příjmení) – příjmení několika osobností